5K steht für:
 Toyota 5K, japanischer Motor, siehe Toyota K-Serie #5K
 Gnôme-Rhône 5K Titan, französischer Motoer, siehe Gnome et Rhône
 5-Kilometer-Straßenlauf, siehe Carlsbad 5000
 Sensor oder Display mit 5K (Bildauflösung) (5120 × 2880 Pixel bei 16:9, 14 Megapixel)
 Hi Fly (IATA-Code), portugiesische Fluggesellschaft

5k steht für:
 5000 (5 kilo, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe)

5 K’s steht für:
 die fünf Elemente, die ein gläubiger Sikh immer an seinem Körper tragen muss, siehe Kakars

Siehe auch:
 K5

5K